Naklo bezeichnet

Naklo (Naklas), Gemeinde im Bezirk Kranj, Slowenien
Nakło nad Notecią (Nakel), Stadt in Polen
Nakło Śląskie (Naklo), Ortschaft der Gmina Świerklaniec in Polen
Náklo (Nakel), Gemeinde im Okres Olomouc, Tschechien
Nakło (Nakło), Dorf in Polen; siehe Nakel
Zur Ableitung Nakielski siehe:
Powiat Nakielski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
Samuel Nakielski (1584–1652), polnischer Chorherr und Priester